

Personnalités 

 Djénèba Daou, femme politique malienne ;
 Peter Daou (né en 1965), analyste et conseiller politique libano-américain ;
 Ramata Daou (née en 1988), joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Vanessa Daou (née en 1967), autrice-compositrice-interprète et poétesse américaine.

Lieux 

 Monastère de Daou, monastère orthodoxe près de Rafina en Attique, en Grèce ;
 Banguel-Daou, commune dans la province du Séno, région du Sahel, au Burkina Faso ;
 Oussaltan-Banguel-Daou, commune située dans la province du Séno, région du Sahel, au Burkina Faso.